Dedići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dedići, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Dedići, un village situé dans la municipalité de Bar.